Franz Xaver Lender (1830-1913), homme politique badois.
 Marcelle Lender, chanteuse et actrice rendue célèbre par Henri de Toulouse-Lautrec qui l'a plusieurs fois mise en peinture
 Jay Lender, scénariste de télévision, artiste de storyboards et réalisateur américain
 Lender est également un personnage de la bande dessinée L'Or du vieux Lender, de la série Jerry Spring